Droga I/66 – droga krajowa w Czechach
 Droga I/66 – droga krajowa I kategorii na Słowacji biegnąca od położonego w środkowej części kraju miasta Zvolen na południe do leżącego przy granicy z Węgrami miasteczka Šahy